Flyer – album di Nanci Griffith del 1994
 Flyer – volantino
HTC Flyer – tablet
Singapore Flyer – ruota panoramica di Singapore
Wright Flyer – aeroplano